Wasserwagen steht für

 einen Spezialwagen der Eisenbahn, der Wasser für Dampflokomotiven mitführt
 einen Sprengwagen der Wasser verspritzt
 einen Tankwagen, der ausschließlich Wasser befördert